

Carriera 
In carriera ha giocato 9 partite di qualificazione alle coppe europee, 4 per la Champions League e 5 per l'Europa League, tutte con il .

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 5 aprile 2022.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 
 
Salerno: 2011-2012 (girone G)

 
Valletta: 2017-2018, 2018-2019

 
Valletta: 2017-2018

 
Valletta: 2018, 2019

Note

Collegamenti esterni